Гихуэло () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 63,23 км². Население — 6046 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Guijuelo
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Guijuelo en el Open Directory Project
 Guijuelo 

Муниципалитеты Саламанки